BIN kan verwijzen naar:

 Belgisch Instituut voor Normalisatie, de vroegere naam van het NBN
 Buurtinformatienetwerk, een bewonersplatform in België dat samenwerkt met de lokale politie
 Badan Intelijen Negara, een Indonesische inlichtingen- en veiligheidsdienst
 Bank Identification Number, de eerste zes cijfers van onder andere creditcards
 De ISO 639-3-code voor de Nigeriaanse taal Edo (ook wel Bini genoemd)
 De IATA-code voor het vliegveld van de Afghaanse stad Bamyan

Bin kan verwijzen naar:
 .bin, een bestandsextensie voor binaire bestanden of disk images
 /bin, een UNIX-directory die de gewone programma's (binary's) bevat die door gebruikers opgestart kunnen worden.
 bin, een variatie op ibn (zoon) in veel Arabische namen, bijvoorbeeld Osama bin Laden
 Bin Kaneda, een Japans componist en muziekpedagoog
 Yang Bin, een Nederlands-Chinees zakenman
 Jeon Hye Bin, een Zuid-Koreaans actrice en zangeres
 Won Bin, een Zuid-Koreaans acteur
 Bīn Xiàn (Heilongjiang) (), een gemeente in de Chinese provincie Heilongjiang
 Bīn Xiàn (Shaanxi) (), een gemeente in de Chinese provincie Shaanxi
 Two bin, een proces om de logistiek mee te sturen.